Henrix ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hermann Henrix (* 1941), deutscher Theologe
 Sascha Henrix (* 1973), deutscher Radrennfahrer

Siehe auch:
 Henricks
 Hendriksz
 Hendrix (Begriffsklärung)